Adrián Gonzalez ou Adrián González peut désigner :
 Adrian Gonzalez (1983-), joueur mexicain de baseball ;
 Adrián González (1988-), footballeur espagnol ;
 Adrián González (1992-), coureur cycliste espagnol ;
 Adrián Hernán González (1976-), footballeur argentin.